Duitsland:
Landkreis Dillingen an der Donau, een Landkreis in Beieren
Dillingen an der Donau, een stad in Beieren
Dillingen/Saar, een stad in Saarland
een stadsdeel van Friedrichsdorf

Luxemburg:
Dillingen (Luxemburg), een plaats in de gemeente Beaufort